Martin Kromer (1512-1589), secrétaire royal des rois Zygmunt  et Zygmunt August II, évêque d'Varmie, humaniste, diplomate, historien polonais 
 Thomas "Tom" Kromer (1906-1969), écrivain américain.

Voir aussi 
 Franz Krommer, ou Kramář (1759-1831), compositeur tchèque ;
 Herbert Kroemer, ou Krömer (né en 1928), physicien allemand et américain ;

Références 

Patronyme allemand